Serqueux (Sekwana Nadmorska) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Serqueux (Górna Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny